MŠK Žilina er en fodboldklub hjemmehørende i Slovakiet. Klubben blev stiftet i 1908 under det ungarske navn Zsolnai Testgyakorlok Köre, da byen Zilina på det tidspunkt tilhørte Østrig-Ungarn.

Klubben spillede med i 31 år af de 48 år den tjekkoslovakiske liga bestod. Bedste resultat var en tredjeplads i 1947.

Titler 
 Slovakiske mesterskaber (7): 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012 og 2017
 Slovakiske pokalturnering (0):

Fodboldklubber i Slovakiet
Etableret i 1908
MSK